Harmonia puede referirse a:

Antigüedad 
 Harmonía, la diosa de la armonía y la concordia.
 Harmonía (ninfa), madre de las Amazonas.  
 Harmonia (Gelón), hija de Gelón.

Ficción 
 Harmonía, personaje de DC Comics basada en la diosa de la mitología griega.

Botánica 
 Harmonia, género de plantas con flores perteneciente a la familia Asteraceae.

Zoología 
 Harmonia, insecto perteneciente a la familia Coccinellidae de los coleópteros

Astronomía 
 (40) Harmonia, asteroide que forma parte del cinturón de asteroides.

Lugares 
 Harmonia, municipio brasileño.

Música 
 Harmonia Mundi, discográfica. 
 Harmonia, conjunto musical.